Die österreichische U-18-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft österreichischer Fußballspieler. Sie untersteht dem Österreichischen Fußball-Bund und repräsentiert diesen auf der U-18-Ebene, in Freundschaftsspielen gegen die Auswahlmannschaften anderer nationaler Verbände, aber auch bei den Europameisterschaften des Kontinentalverbandes UEFA. Spielberechtigt sind Spieler, die ihr 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Bei Turnieren ist das Alter beim ersten Qualifikationsspiel maßgeblich.

Betreuer

Weblinks 

 Österreichischer Fußball-Bund: U-18-Nationalteam
 Die U18-Nationalmannschaft bei transfermarkt.de
 Die U18-Nationalmannschaft bei weltfussball.de

Einzelnachweise 

U-18-Fußballnationalmannschaft
U-18
Fussball U18
Nationalmannschaft, U-18-Junioren